William A. Goddard ist der Name folgender Personen:

* William A. Goddard (Ingenieur) (1913–1997), US-amerikanischer Ingenieur
 William A. Goddard (Chemiker) (* 1937), US-amerikanischer Chemiker und Hochschullehrer